

RСписок